Luft pode referir-se a:

 Luft, expressão do xadrez
 Celso Luft, dicionarista e filólogo brasileiro.
 Lya Luft, escritora brasileira.
 Lorna Luft, filha da atriz norte-americana Judy Garland

Desambiguação